Qishan (Kaohsiung) (旗山區), een gehucht in Kaohsiung, Republiek China (Taiwan)
 Qishanrivier (旗山溪), zijrivier van de Gaopingrivier in Taiwan